Малий (Mallius) е име на:

 Гней Малий Максим, консул 105 пр.н.е.
 Флавий Малий Теодор, писател, консул 399 г.